

Рибариця () — село в Ловецькій області. Входить до складу общини Тетевен.
 Рибариця () — село в Софійській області. Входить до складу общини Єтрополе.